| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= P Vojtischek
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06= T Champion
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1r
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= F Cancellotti
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= H Skoff
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= M Vajda
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02={{nowrap| G Pérez Roldán}}
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= P Vojtischek
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= H Skoff
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=

Dubbelspel

Toernooischema

Externe link 
 Uitslagen

1987
Athene